Setarches är ett släkte av fiskar. Setarches ingår i familjen Setarchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Setarches